Francis Bowen – filosofo statunitense
Francis Bowen – maratoneta keniota